Proclamación del Estado Catalán puede referirse a:
Proclamación del Estado Catalán de 1873
Proclamación del Estado Catalán de 1934